NGC 5526 est une galaxie spirale située dans la constellation de la Grande Ourse à environ  d'années-lumière de la Voie lactée. NGC 5526 a été découverte par l'astronome germano-britannique William Herschel en 1789.

La classe de luminosité de NGC 5526 est II-III.

Près d'une dizaine de mesures non basées sur le décalage vers le rouge (redshift) donnent une distance de , ce qui est à l'intérieur des distances calculées en employant la valeur du décalage.

Groupe de NGC 5322 
Abraham Mahtessian mentionne un groupe de galaxies aussi décrit par A. M. Garcia, le groupe de NGC 5322. Mahtessian ajoute aux huit galaxies de Garcia les galaxies NGC 5205 et NGC 5526NE, une désignation inconnue de toutes les sources consultées. Il s'agit peut-être de la galaxie NGC 5526.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des objets du New General Catalogue

Liens externes 

 NGC 5526 sur le site du professeur C. Seligman

5526
Constellation de la Grande Ourse
Galaxie spirale
Objet céleste découvert en 1789
Objet céleste découvert par William Herschel